Il Prvenstvo Jugoslavije u nogometu 1937-1938 (campionato di calcio della Jugoslavia 1937-1938), conosciuto anche come Državno prvenstvo 1937-1938 (campionato nazionale 1937-1938), fu la quindicesima edizione della massima serie del campionato jugoslavo di calcio, disputata tra il 22 agosto 1937 e il 5 agosto 1938 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Qualificazioni 

 Le vincitrici delle 14 sottofederazioni nella stagione 1936-37 si sfidano per un posto nel Državno prvenstvo 1937-1938. A vincere è lo .

Campionato nazionale

Classifica

Legenda:
      Campione del Regno di Jugoslavia e ammessa alla Coppa dell'Europa Centrale 1938.
      Ammessa alla Coppa dell'Europa Centrale 1938.
      Alle qualificazioni per il Državno prvenstvo 1938-1939.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche
La federazione faceva dirigere alcune partite anche da arbitri stranieri, soprattutto italiani: Generoso Dattilo (3 gare dirette), Mario Ciamberlini (2), Raffaele Scorzoni (1), Giuseppe Scarpi (1), Giacomo Bertolio (1) e Francesco Mattea (1).

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="7" style="text-align: right;" | Fonte: exyufudbal

Squadra campione
HAŠK 
(allenatori:František Koželuh e Zoltán Opata)
Josip "Ladislav" Žmara 
Zeno "Ivica" Golac 
Borivoj Konstantinović 
Nikola Pajević
Ivica Gajer 
Milivoj Fink 
Nikola Duković 
Ivan Medarić 
Ratko Kacian 
Ico Hitrec 
Stjepan Horvat 
Svetozar Peričić 
Mićel Kokić 
Antun Hrubec 
Miroslav Pleše 
Zvonimir Koceić 
Zdenko Blažeković 
Milivoj Cindrić 
Vilim Duh

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Prvi razred 1937-1938
 Zimski jugo-kup 1937-1938

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1937-1938 su exyufudbal
 Prima classe 1937-1938 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1931-1940 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
Campionato jugoslavo di calcio